San Riccardo di Chichester, patrono dei carrettieri.  
San Riccardo abate
San Riccardo d'Inghilterra
San Riccardo martire
San Riccardo Pampuri, religioso
San Riccardo di Andria, vescovo.